Адольф Фавр (, 1808—1886) — французский писатель. Издал сборник стихотворений «L’amour d’un ange», написал много повестей, рассказов и водевилей.

Из его романов наиболее известны:
 «Le carrefour de la croix» (1854),
 «Le capitaine des archers» (1859),
 «La chasse à ma femme» (1861),
 «L’oeuvre du Démon» (1863),
 «Les métamorphoses de Bougival» (1864),
 «La coupe maudite» (1865),
 «L’amour et l’argent» (1868),
 «Comment un fils se marie» (1868),
 «L'épée de Saint Bernard» (1872),
 «Comment meurent les femmes» (1875),
 «Lettres d’or» (1885).

Литература 
 

Персоналии по алфавиту
Писатели Франции
Родившиеся в 1808 году
Умершие в 1886 году